Культовые учреждения в Мелитополе действуют с 1816 года. До революции в городе было построено много православных храмов и иудейских синагог, но все они были закрыты в первые десятилетия советской власти.

Сейчас в городе действуют 10 православных храмов и часовен, православный монастыря святого Саввы Освященного, а также несколько храмов, молитвенных домов и религиозных центров других религий. В настоящее время продолжается строительство нескольких храмов.

История

Храмы дореволюционного Мелитополя 

Первые православные храмы в городе появились ещё когда Мелитополь был селом Новоалександровкой. В 1816 году в селении открылся деревянный молитвенный дом, освящённый в честь святого Александра Невского. В 1830 году была построена каменная церковь с деревянным куполом. В 1861 главный храм Мелитополя стал собором и был освящен в честь Александра Невского. В 1899 году было построено новое здание собора. В 1909 году при соборе было открыто «Общество трезвости».

В дореволюционный период также действовала домовая церковь в здании реального училища. В 1875 году она была освящена во имя святых Кирилла и Мефодия. Приход церкви состоял из учащихся и служащих в училище.

В 1883 году строительное отделение Таврического губернского правления утвердило проект строительства Армяно-Григорианской церкви (в настоящее время Александро-Невский собор) на 200 человек «во дворе ныне имеющегося в г. Мелитополе армянского молитвенного дома, на месте принадлежащем тому дому». В том же году этот проект был утверждён министром внутренних дел.

В 1913 году в саду Салпацкого на Бульварной улице (в настоящее время — территория агробиологического комплекса педуниверситета) было заложено подворье Инкерманского монастыря, а сам монастырь планировалось построить на земле крестьян села Кизияр «на высоком кряже по дороге в Семёновку».

В 1914 году строительное отделение Таврического губернского правления одобрило проект молитвенного дома в посёлке Круча, названного в честь Московского митрополита Алексия. Полезная площадь по проекту составляла 88,5 кв. м. Молитвенный дом был рассчитан на 352 человека.

Со второй половины XIX века в Мелитополе проживала многочисленная еврейская община (20,3 % населения в 1910 году). В 1857 в городе открылась синагога, в 1862 — каменная синагога и каменная кенасса, в 1896 — талмуд-тора. В 1881 году был утверждён проект постройки еврейского молитвенного дома рядом с синагогой. В 1910 в Мелитополе действовало 20 синагог.

Борьба с религией в первые десятилетия советской власти 
Александро-Невский собор был разрушен в середине 1930-х годов. (В настоящее время на его фундаменте построен крытый павильон Центрального рынка.)

Мелитопольская синагога была закрыта в 1930 году. В её здании размещался спортивный зал, а потом — различные учреждения.

Возрождение храмов в годы войны и закрытие в послевоенные годы 
Немецкие оккупационные власти не возражали против открытия храмов в Мелитополе, и к концу оккупации в городе насчитывалось 6 православных храмов. К началу 1960-х годов из них остался только Александро-Невский собор, остальные 5 были закрыты:

Современность

Действующие православные храмы и часовни

Храмы православного монастыря святого Саввы Освященного

Строящиеся православные храмы

Храмы других христианских конфессий

Общины других религий

Примечания

Ссылки 
 Храмы Мелитополя на сайте «Собор святого благоверного князя Александра Невского»
 Запорожская епархия Украинской православной церкви
 Кумок В. Н, Воловник С. В. Евреи Мелитополя. — Мелитополь: Изд. дом МГТ, 2012. — Т. 1.

Мелитополь
Списки:Мелитополь